Ранчо 2 Ерманос има више значења:

 Ранчо 2 Ерманос (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо 2 Ерманос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику